Le mot Macron (nom propre) ou macron (nom commun) a plusieurs acceptions.

Peuple et personnalités

Antiquité 
 Les Macrons sont un peuple géorgien mentionné par Hérodote comme tributaire du Grand Roi.
Macron (peut-être du grec makros : « long ») est aussi un surnom porté par plusieurs personnes dans l'Antiquité, notamment :
 Macron, un peintre de vases grec du début du  ;
 Naevius Sutorius Macro, dit Macron, un préfet du prétoire romain du  ;
 Ptolémée Macron, un gouverneur de Chypre du

Époque moderne 
 
 Brigitte Macron (née Brigitte Trogneux, en 1953) : enseignante française, épouse d'Emmanuel Macron ;
 Emmanuel Macron (né en 1977) : homme d'État français, président de la République française depuis le .

Culture et société

Linguistique 
 Le macron est un diacritique en forme de barre horizontale, que l’on place généralement au-dessus d’une voyelle. Il modifie la valeur du son représenté par la lettre, indiquant le plus souvent que le signe qui le porte reçoit une quantité vocalique longue ou un ton particulier ;
 Le macron souscrit, aussi appelé ligne souscrite, est un diacritique en forme de barre horizontale, que l’on place le plus souvent au-dessous d’une lettre. Il modifie la valeur du son représenté par la lettre ;
 Le macron-grave est un diacritique composé d'un macron et d'un accent grave.

Sports 
 Macron est une marque italienne d'équipement sportif ;
 Le Macron Stadium (auparavant Reebok Stadium) est un stade de football en Angleterre, du nom de l'équipementier officiel.

Culture populaire 
 Macron 1 est le nom  d'une adaptation de la série d’animation japonaise  (1981), diffusé aux Etats-unis et une partie de l'Europe.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le terme macron est un nom proposé en 1913 par Frank Dyson pour l'unité de longueur appelée aujourd'hui parsec.

Biologie 
 Macron est un genre d'escargots de mer, de la famille des Pseudolividae.
 Les Macronaires sont un clade de dinosaures sauropodes existant depuis le Jurassique moyen (Bathonien) jusqu'au tout début du Crétacé

Physique 
 Le terme macron désigne une particule d'une taille de l'ordre de celle d'un grain de poussière. Il a été forgé et utilisé à la fin des années 1960, lorsqu'on a pensé que les macrons pourraient être utilisés dans de petits accélérateurs de particules pour réaliser une fusion nucléaire contrôlée à moindre coût.

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français